Desa Cibuntu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibuntu (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,43), Jawa Barat, 
 Desa Cibuntu (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,56), Jawa Barat, 
 Desa Cibuntu (administrativ by i Indonesien, lat -6,28, long 107,07), Jawa Barat, 
 Desa Cibuntu (administrativ by i Indonesien, lat -6,59, long 106,68), Jawa Barat, 
 Desa Cibuntu (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 108,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar